Блу́денц () — город, курорт, окружной центр в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Блуденц. .

География

Соседние коммуны

История 

Археологические находки показывают, что место было заселено ещё в бронзовом веке, это одно из самых старых поселений данного региона.

Первое упоминание о городе относится к 830 — он встречается в каролингских реестрах, называется также Плудено.

В период с 1098 по 1629 город девятнадцать раз пережил чуму, особенно страшные эпидемии были в период с 1143 по 1591.

В 1265 город был заново основан фамилией Верденбергов, в 1274 получил статус города.

Фридрих IV после поражения в Аппенцельской войне бежал без гроша в кармане через Арльберг в Тироль.
30 марта 1416 он добрался до Блуденца и стал стучаться в ворота, прося убежище. Горожане впустили его.

В 1444 и в 1491 город перенёс пожары. Сильный пожар 1 ноября 1638 уничтожил весь город

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Катценмайер (АНП) по результатам выборов 2005 года. Совет представителей коммуны () состоит из 33 мест.
 АНП занимает 17 мест.
 СДПА занимает 11 мест.
 местный блок: 4 места.
 АПС занимает 1 место.

См. также 
 Замок Гайенхофен

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница

Города Форарльберга
Окружные центры Форарльберга
Блуденц (округ)